In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale polacca.

Statistiche aggiornate al 26 settembre 2019.

Collegamenti esterni 
  Calciatori della Nazionale polacca su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale polacca su EU-Football.info

 
Polacca